Наф или НАФ может означать:

 Наф (Нафкопф) — гора на границе Лихтенштейна, Швейцарии и Австрии.
  — река на границе между Мьянмой и Бангладеш.
 Наф — древнее осетинское божество, покровитель рода, селения и плодородия, также посвящённый ему весенний праздник.
 Наф — община или её особая разновидность, патронимическая группа на древнем Востоке, в Согде и Персии.

Аббревиатура 
 НАФ — Национальная академия филателии России.
 НАФ — Национальный архив Финляндии.
 НАФ — национальный архивный фонд (по определённой стране).

См. также 
 Наф-Наф
 NAF
 Нафи